Klaus Jensen kan henvise til flere personer:

 Klaus Jensen (håndboldspiller) (født 1963) – en tidligere dansk håndboldspiller
 Klaus Bau Jensen (født 1964) – en dansk musiker, producer og ejer af pladeselskabet
 Klaus David Jensen (født 1971) – en dansk tidligere kapgænger
 Klaus Jensen (fodboldspiller) – fodboldspiller (spillede i Brønshøj i 1990'erne)